Strasbourg o Estrasburg, principal ciutat de la regió d'Alsàcia i del departament del Baix Rin, al nord-est de França
 Strasburg (Colorado)
 Strasburg (Dakota del Nord)
 Strasburg (Illinois)
 Strasburg (Missouri)
 Strasburg (Ohio)
 Strasburg (Virgínia)